L'US Open féminin 2013 est l'édition 2013 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du 13 au . Nicol David gagne son  US Open, en battant Laura Massaro en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open masculin 2013
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 
 

Féminin 2013
WSA World Series 2013
Sport en Pennsylvanie en 2013
Sport aux États-Unis en octobre 2013